Ruuhijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruuhijärvi (sjö i Lappland, lat 66,87, long 24,65), 
 Ruuhijärvi (sjö i Lappland, lat 66,85, long 28,68), 
 Ruuhijärvi (sjö i Lappland, lat 66,82, long 25,10), 
 Ruuhijärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Ruuhijärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,72, long 27,87), 
 Ruuhijärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,25, long 28,08), 
 Ruuhijärvi (sjö i Södra Österbotten), 
 Ruuhijärvi (sjö i Mellersta Finland), 
 Ruuhijärvi (sjö i Päijänne-Tavastland), 

Robotskapade Finlandförgreningar